El Torneig de Florència 2022, oficialment conegut com a UniCredit Firenze Open 2022, és un esdeveniment de tennis disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 d'octubre del 2022 al Palazzo Wanny de Florència, Itàlia.

El tennista canadenc Félix Auger-Aliassime va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 
 
 

ATP Tour 2022
Competicions tennístiques a Itàlia
Esport a Florència